Лопес Нуньес () — испанская фамилия. Известные носители:
 Лопес Нуньес, Михаин (род. 1982) — кубинский борец греко-римского стиля.
 Лопес Нуньес, Микель (род. 1976) — кубинский боксёр-любитель.
 Лопес Нуньес, Франсиско — испанский шахматист.